— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1615—1871), в провинции Кодзукэ региона Тосандо на острове Хонсю (современная префектура Гумма).

История княжества 
Административный центр княжества: замок Аннака (современный город Аннака, префектура Гумма).

Доход хана:

 1615-1645 годы — 30 000 коку риса
 1648-1667 годы — 20 000 коку
 1667-1681 годы — 20-40 000 коку риса
 1681-1702 годы — 15 000 коку
 1702-1749 годы — 20 000 коку
 1749-1871 годы — 20-30 000 коку риса

Княжество Аннака было создано в 1615 году. Его первым правителем стал Ии Наокацу (1590—1662), который был переведён из Хиконэ-хана в провинции Кодзукэ. В 1632 году Ии Наокацу уступил власть в домене своему старшему сыну Ии Наоёси (1618—1672). В 1645 году Ии Наоёси был переведён в Нисио-хан (провинция Микава).

В 1648 году из Синсиро-хана (провинция Микава) в Аннака-хан был переведён Мидзуно Мотоцуна (1601—1665). В 1664 году он передал власть своему второму сыну Мидзуно Мототомо (1644—1680), который в 1667 году был отстранен от власти из-за состояния здоровья.

В 1667-1681 годах княжеством владел Хотта Масатоси (1634—1684), который в 1681 году был переведён в Кога-хан (провинция Симоса). В том же году в Аннака-хан был переведён Итакура Сигэката (1620—1684). В 1686 году вторым правителем княжества был назначен Итакура Сигэацу (1679—1717), приёмный сын Итакуры Сигэкаты. В 1702 году он был переведён в Идзуми-хан (провинция Муцу).

В 1702 году Аннака-хан получил во владение Найто Масамори (1683—1738), ранее правивший в Идзуми-хане. В 1733 году он передал власть в домене своему сыну Масасато (1713—1746). В 1746 году Масасато наследовал второй сын Найто Масамицу (1741—1802), который в 1749 году был переведён в Коромо-хан (провинция Микава).

В 1749-1871 годах княжеством вторично владел род Итакура. В 1749 году в домен был переведён Итакура Кацукиё (1706—1780), ранее правивший в Сагара-хане (провинция Тотоми). Его потомки владели княжеством вплоть до 1871 года.

В 1871 году Аннака-хан был ликвидирован. Княжество было переименовано в префектуру Аннака, которая затем была включена в состав префектуры Гумма.

Правители княжества 
 Род Ии, 1615—1645 (фудай-даймё)

 Род Мидзуно, 1648—1667 (фудай-даймё)

 Род Хотта, 1667—1681 (фудай-даймё)

 Род Итакура, 1681—1702 (фудай-даймё)

 Род Найто, 1702—1749 (фудай-даймё)

 Род Итакура, 1749—1871 (фудай-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии